

Persone 
 Ferrante de Gemmis (1732-1803) – filosofo e letterato italiano
 Gennaro de Gemmis (1904-1963) – ingegnere, agronomo e bibliografo italiano
 Gioacchino de Gemmis (1746-1822) – vescovo cattolico e rettore italiano
 Giuseppe de Gemmis (1734-1812) – giurista e magistrato italiano
 Michele de Gemmis (1799-1871) – magistrato e scrittore italiano
 Nicola de Gemmis (1818-1883) – letterato e patriota italiano

Storia di famiglia 
 de Gemmis – antica famiglia nobile originaria del Regno di Napoli